L'edizione 1979 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Viking.

Capocannoniere del torneo fu Odd Iversen (Vålerengen), con 16 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Viking Campione di Norvegia 1979.
 Hamarkameratene, Mjøndalen e Brann retrocesse in 2. divisjon.

Calcio nel 1979
Campionato norvegese di calcio